Piccolo (Italiaans voor klein) kan verwijzen naar:
piccolo (broodje), een broodje
piccolo (ijsje), een verfrissend ijsje van klein formaat
piccolo (champagne), een formaat fles mousserende wijn (champagne): 20cl
piccolo (fluit), een kleine dwarsfluit
piccolo (hotelbediende), een hotelbediende
piccolomondharmonica, een klein soort mondharmonica
Piccolo (motorfiets), een historisch merk miniscooter
Piccolo Jr. en Demon Piccolo, manga-figuren uit Dragonball
Piccolo Theater, een gesloopt theater in Rotterdam
Piccolo, een modelspoortrein op schaal-N geproduceerd door Fleischmann (modeltrein)
Piccolo, een auto geproduceerd door Apollo (Apolda)
Piccolo, een modelautomerk van Schuco
Piccolo, een weekblad in de jaren 1950-1960